Os Cangaceiros – movimento autonomo francese
 Os Cangaceiros – libro di Maria Isaura Pereira de Queiroz del 1977